Presser es una abreviatura que se emplea para indicar a Helmut Presser como autoridad en la descripción y clasificación científica de los vegetales.

También es el apellido de:

 Helmut Presser (1958 - ), botánico alemán.
 Jacob Presser (1899 - 1970), historiador holandés.